Jean Chacornac, astronome français du XIXe siècle, en poste à Paris ;
 Chacornac,  cratère d'impact lunaire ;
 Ancienne commune de Haute-Loire, agrégée au village de Cayres.